A Pingu 1990 és 2006 között bemutatott svájci–dél-koreai–brit televíziós gyurmafilmsorozat, amelynek alkotója Otmar Gutmann. A forgatókönyvet Silvio Mazzola írta. Az animációs játékfilmsorozat zenéjét The Pygos Group szerezte. A tévéfilmsorozat a Trickfilmstudio, a The Pygos Group, a Hot Animation és a HIT Entertainment gyártásában készült, a SF DRS és a BBC Two forgalmazásában jelent meg. Műfaja oktató film- és filmvígjáték-sorozat. Az Egyesült Királyságban 1990. március 7. és 2006. március 3. között a BBC Two, a CBBC és a CBee vetítette. Magyarországon először a Duna TV sugározta 2005 februárja és 2006 júniusa között, de csak az 1-2. évadot. Majd nem sokkal később, 2006 júliusában a Minimax is elkezdte adni, de csak az 5-6. évadot, egészen 2008 októberéig. Eközben 2007. október és 2008. július között az M1 is műsorra tűzte, de szintén csak az 5-6. évadot. És végül 2010-től indulva a JimJam adta le az összes epizódot.

Rövid tartalom
Pingu egy szeretni való, huncut kis pingvin, aki egy lépést sem tesz barátai és családjának többi tagja nélkül – hiszen í­gy gyorsabban telik az idő és Senki sem marad ki a játékból! Robby, a mókamester fókakölyök és kishúga, Pinga társaságában hősünk mókásabbnál mókásabb helyzetekbe keveredik, s közben új barátokra tesz szert. A kalandok néha persze balul sülnek el, de szerencsére a családi jégkunyhó mindig biztos pontot jelent Pingu számára. A több generáció számára ismerős kis pingvin világszerte nagy népszerűségre tett szert, s nálunk is meghódí­totta a gyerekek, no meg a gyereklelkű felnőttek szí­vét.

Szereplők

Epizódok

Évados áttekintés

1. évad

2. évad

3. évad

4. évad

5. évad
A zárójelben megjelenített epizódcímek a DVD változatban jelentek meg.

6. évad
A zárójelben megjelenített epizódcímek a DVD változatban jelentek meg.

Speciális epizód

Források
  hivatalos oldala 
 
 
 
The Guardian
The March of the Pingu - Slate

További információk
 
 Pingu filmoldal.hu-n 
 Pingu a pingusenglish.com-on 
 
  

1990-ben bemutatott brit televíziós sorozatok
2006-ban befejezett brit televíziós sorozatok
Brit gyurmafilmsorozatok
Televíziós vígjátéksorozatok
A BBC saját gyártású műsorai